Nørager ist der Name verschiedener dänischer Ortschaften:

 Nørager (Kalundborg Kommune)  
 Nørager (Norddjurs Kommune)
 Nørager (Rebild Kommune), ehemaliger Verwaltungssitz der Nørager Kommune